Demuth est un patronyme.

Personnalités 
 Adrien Demuth (1991- ), joueur d'échecs français
 Charles Demuth (1883 - 1935), peintre et photographe américain
 Helene Demuth (1820 - 1889), domestique de Karl Marx
 Jérôme Demuth (1974 - ), photographe plasticien français
 Michel Demuth (1939 - 2006), écrivain de science-fiction français
 Vassili Demuth-Malinovski (1779 - 1846), sculpteur russe

Homonymie de patronyme